Сезон 2002-03 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що проходило між 27 липня 2002 та 31 травня 2003 року. Став 12-м сезоном з моменту заснування турніру. Порівняно з попереднім сезоном кількість команд-учасниць було скорочено з 16 до 12, а змагання проводилося у два етапи.

На першому етапі, в рамках якого усі 12 команд зіграли між собою по дві гри, відбулося розподілення учасників турніру на дві групи — Групу сильніших та Групу слабших. На другому етапі відбулися змагання у кожній з цих груп, що складалися з 6 команд кожна. Для визначення турнірного становища команд у кожній з груп другого етапу враховувалися також очки, набрані ними на першому етапі. Фінальне становище команд у Групі сильніших визначало чемпіона країни та представництво Хорватії в єврокубках. Змагання у Групі слабших було покликане визначити команду, яка за результатами сезону відразу вибувала до Другої ліги, а також команду, що, зайнявши передостаннє місце у Першій лізі, мала змагатися у матчах плей-оф за право продовження виступів у Першій лізі проти представника нижчого дивізіону. 

Переможцем турніру стало загребське «Динамо», яке здобуло свій сьомий чемпіонський титул.

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати матчів

Другий етап

Турнірна таблиця

Результати матчів

Плей-оф за право виступів у Першій лізі

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Хорватії 2002–03 на RSSSF  

2002-03
Хорватія
Хорватія
2002 у хорватському спорті
2003 у хорватському спорті